Мохаммадиан — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мохаммадиан, Аскари (род. 1963) — иранский борец вольного стиля, чемпион Азии и Азиатских игр, призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр.
 Мохаммадиан, Мохаммад Хусейн (род. 1992) — иранский борец вольного стиля, призёр чемпионата мира.